Försvarshögskolan kan avse:

Försvarshögskolan, Finland
Försvarshögskolan, Sverige